Chikmagalur kan syfta på följande platser:

Indien 

 Chikkamagaluru, Karnataka, Chikmagalur, 
 Chikkamagaluru (distrikt), Karnataka, 
 Chikmagalur Taluk, underdistrikt, Karnataka, 

Robotskapade Indienförgreningar